Isole Kermadec
Kermadec (personaggio)
Placca Kermadec
Jean-Michel Huon de Kermadec